Jining est une ville de la province du Shandong en Chine ;
 Jining est le nom d'un district de Mongolie-Intérieure en Chine, et sa ville principale.